Китвара — кенийская фамилия. Известные носители:

 Китвара, Гилберт — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Китвара, Сэмми (род. 1986) — кенийский бегун на длинные дистанции.